Svratka bezeichnet in Tschechien

Svratka, Stadt im Okres Žďár nad Sázavou
Svratka (Fluss), Zufluss der Thaya
Moravská Svratka, Ortsteil von  Svratka, Okres Žďár nad Sázavou
Radešínská Svratka, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou